Baevtsi peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Баевци) :
Baevtsi, village bulgare de l'obchtina de Gabrovo, situé dans l'oblast de Gabrovo ;
Baevtsi, village bulgare de l'obchtina d'Elena, situé dans l'oblast de Veliko Tarnovo.